Zoran « Zoki » Barisic (né le  à Vienne) est un ancien joueur, désormais entraîneur de football autrichien.

Biographie

Joueur

Entraîneur

Palmarès 
  Championnat d'Autriche (4) :
 1996, 2000, 2001, 2002
  Coupe d'Autriche (1) :
 1995

Liens externes 
  Profil sur Rapidarchiv.

Notes et références 

Naissance à Vienne (Autriche)
Naissance en mai 1970
Footballeur international autrichien
Joueur de l'Admira Wacker
Joueur du Rapid Vienne
Joueur du LASK Linz
Joueur du SC Eisenstadt
Joueur du Wiener Sport-Club
Entraîneur autrichien de football
Entraîneur du Rapid Vienne